Top Gun (1955), filme de faroeste 
 Top Gun - Ases Indomáveis, filme de 1986 com Tom Cruise
 Top Gun (trilha sonora), do filme de 1986
 Top Gun: Maverick, filme com Tom Cruise, sequência do filme de 1986.
 Escola de Armas de Caças da Marinha, escola de treinamento dos pilotos da Marinha dos Estados Unidos conhecida como TOP GUN

Desambiguações de cinema